Melville Island kan syfta på:

Australien 

 Melvilleön (Northern Territory),

Kanada 

 Melvilleön (Kanada), Northwest Territories och Nunavut, 
 Melville Island, British Columbia, ö, 
 Melville Island, Nova Scotia, ö,